Соревнования по парусному спорту в классе «Лазер» на летних Олимпийских играх 2008 года проходили с 12 по 19 августа. В соревнованиях принимали участие 43 спортсмена, только мужчины. Женщины участвовали в классе «Лазер Радиал».

Призёры

Результаты заплывов 
Гонка M — медальная гонка, в которой принимают участие только первые 10 спортсменов. Гонка 10 была отменена из-за плохой погоды.

Примечания

Источники 
 Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008